Dit is een lijst van restaurants in de provincie Noord-Brabant die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 Boreas (Heeze)
 De Lindehof (Nuenen)
 De Swaen (Oisterwijk)
 De Treeswijkhoeve (Waalre)

1 ster 
 Avant-Garde van Groeninge (Eindhoven)
 Carré des Champ. (Eindhoven)
 Chalet Royal (Den Bosch)
 Cordial (Oss) (in 2018 verloren)
 Duinrand (Drunen)
 Brasserie de Eglantier (Hilvarenbeek)
 De Heer Kocken (Vught)
 Helianthushof (Uden)
 Hofstee (Bladel)
 Den Hoppenhof (Geldrop)
 Hostellerie du Château (Heeze)
 De Karpendonkse Hoeve (Eindhoven)
 De Kempen (Heeze)
 Mijn Keuken (Wouw)
 Mirabelle (Breda)
 't Misverstant (Den Bosch)
 De Molen (Kaatsheuvel)
 Pettelaer (Den Bosch)
 Hotel Princeville (Breda)
 Wiesen (Eindhoven)
 Wolfslaar (Breda)
 Wollerich (St. Oedenrode)
 De Acht Zaligheden (Eersel)
 De Zwaan (Etten-Leur)

Kaart 

Michelinster